Nokia 1112 — стільниковий телефон фірми Nokia.

Характеристики 		 
Тип батареї: 		BL-5CA
Час роботи в режимі очікування:         380
Час роботи в режимі розмови: 		5
Вібродзвінок: 		присутній
Мелодії: 		24 тонів
WAP: 		        відсутній
GPRS: 		        відсутній
Bluetooth: 		відсутній
Гарантія: 		1 рік (залежить від магазину)

Оформлення:
Тип корпусу: Класичний,моноблок
Колір корпусу: Red, Blue, Black
Антена: Вбудована

Розваги:
Ігри: Snake Xenzia, Dice Games, Pocket Carrom

Органайзер:
Годинник
Будильник
Калькулятор

Телефонна книга:
200 номерів

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2006 році
Мобільні телефони із знімною батареєю